Gratzer ist der Name von

 zwei alten Verwaltungssitzen (heute Hofnamen) in der Steiermark, Gemeinde Deutschlandsberg, in Rettenbach und in Klosterwinkel

Gratzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gratzer (* 1993), österreichischer Filmemacher
 Aurelia Gratzer (* 1978), österreichische Malerin
 Bernhard Gratzer (* 1956), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Franz Gratzer (1952–2013), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Gerda Gratzer (* 1963), Schauspielerin, Regisseurin und systemischer Coach
 Hans Gratzer (1941–2005), österreichischer Regisseur und Theaterleiter
 Oliver Gratzer (* 1974), österreichischer Strongman und Fotograf 
 Robert Gratzer (1948–2004), österreichischer Schriftsteller, Journalist, Dramaturg und Verleger
 Roland Gratzer (* 1983) österreichischer Moderator, Journalist und Schauspieler
 Sepp Gratzer (* 1955), österreichischer Sportfunktionär
 Thomas Gratzer (* 1962), österreichischer Autor, Regisseur und Theaterdirektor
 Wolfgang Gratzer (* 1965), österreichischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Kratzer